«Goodbye» — песня французского диджея Федера, записанная с участием певицы Анны-Луис Бланк (известной под псевдонимом Lyse). Сингл возглавил хит-парады Турции, России, Украины и Румынии. Песня попала в 10-ку лучших синглов Бельгии, Швейцарии и Германии.

Музыкальное видео 
Видеоклип был опубликован на YouTube-канале 27 февраля 2015 года с продолжительностью в три минуты и двадцать четыре секунды.

Список композиций

Чарты

Места в чарте

Чарт на конец года

Сертификации

История  выпусков

Примечания

Ссылки 
 
 Goodbye на сайте MusicBrainz

Синглы 2015 года